Münchweiler ist der Name folgender Orte:

 Münchweiler am Klingbach, eine Gemeinde im Landkreis Südliche Weinstraße in Rheinland-Pfalz
 Münchweiler an der Alsenz, eine Gemeinde im Donnersbergkreis in Rheinland-Pfalz
 Münchweiler an der Rodalb, eine Gemeinde im Landkreis Südwestpfalz in Rheinland-Pfalz
 Glan-Münchweiler, eine Gemeinde im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz
 ein Ortsteil des Stadtteils Nunkirchen der Stadt Wadern im Landkreis Merzig-Wadern im Saarland

Siehe auch:
 Mönchweiler